

Финансы 
Своп ( — дословно меняться, менять) — русский жаргонизм, означающий:
 Своп (финансы) — операция по обмену активами.
 Процентный своп ()
 Валютный своп ()
 Своп на акции ()
 Своп на совокупный доход ()
 Своп на драгоценные металлы
 Кредитный дефолтный своп
 Свопцион
 см. также Сделка РЕПО

Другое 
 СВОП — аббревиатура от «Совет по внешней и оборонной политике».
 Своп (компьютеры) — операция по обмену страницами памяти с внешними ОЗУ.
 Своп (автомобили) — операция по замене узла автомобиля.